Кондак () — пергаментный лист или свиток, исписанный с обеих сторон.
 Кондак — жанр церковной византийской гимнографии; краткая песнь во славу Спасителя, Богородицы или святого.
 Кондак — коммуна во Франции, департамент Шаранта.

См. также 
 Кондаков